

Toponimi
Daytona Beach Shores (Florida)
South Daytona (Florida)
Deltona–Daytona Beach–Ormond Beach metropolitan area
Halifax area – nota anche come Daytona, attorno a Daytona Beach
Daytona Beach – città della Florida negli Stati Uniti d'America

Orologi
Daytona – modello della Rolex

Sport
 Daytona – gara motoristica del circuito Daytona International Speedway
Daytona Beach and Road Course – ex circuito automobilistico Nascar
 Daytona Beach – cheerleading
Daytona International Speedway – circuito NASCAR
Daytona 500 – competizione facente parte della NASCAR
Daytona 200 – competizione motociclistica 
24 Ore di Daytona – competizione automobilistica
Daytona Prototype – categoria e tipologia di vettura da competizione 
Daytona Motorsport – karting in Inghilterra

Automobili
Shelby Daytona
Dodge Daytona
Ferrari 365 Daytona
Dodge Charger Daytona
Alfa Romeo Daytona
Studebaker Daytona

Motociclette
Moto Guzzi Daytona 1000 IE
Triumph Daytona 675
Triumph Daytona 650
Triumph Daytona 955i

Musica
 Daytona – canzone di Chris Rea dall'album The Road to Hell
 Daytona – album di Pusha T
 Daytona – canzone di Salmo dall'album Hellvisback
 Daytona Sand – canzone di Orville Peck dall'album Bronco

Altro
 Daytona database – database management system della AT&T
Campagnolo Daytona – cambio della Campagnolo